Eryngium gymnocephalum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Eryngium gymnocephalum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
gymnocephalum